Peter Petersen avse:

Peter Petersen (bergmästare)
Peter Petersen (läkare)
Peter Petersen (pedagog)